Příjmení Karlovský nese více různých osobností:

 Anna Karlovská (1916–1987) – česká a československá politička
 Ján Karlovský (1721–1794) – slovenský filosof
 Jiří Karlovský (1943–???) – český a československý politik
 Michal Karlovský (1883–1955) – slovenský a československý politik
 Ondřej Karlovský (* 1991) – český vodní slalomář, kanoista závodící v kategorii C2